Maiorca - a maior ilha do arquipélago espanhol das Ilhas Baleares
Palma de Maiorca
Reino de Maiorca
Maiorca (Figueira da Foz)
Taifa de Maiorca
Paço de Maiorca

Pessoas
Enzo Maiorca
Visconde de Maiorca

Desambiguação